Сезон 1969 — Двенадцатый сезон для «Шахтёра» в чемпионатах СССР.

Чемпионат СССР 1969 (Вторая группа класса «А»)

Предварительный турнир (4 подгруппа)

Турнирная таблица

Матчи

Кубок СССР 1969

Матчи

Статистика

Матчи и голы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт футбольного клуба «Шахтёр»
 История, статистика, программки ФК «Шахтёр»
 «Шахтёр» Караганда в сезоне 1969 на сайте footballfacts.ru

1969
Сезоны футбольных клубов 1969